Druchtleben steht für:
 Druchtleben (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Druchtleben ist der Familienname folgender Personen:
 Johann August von Druchtleben (1680–1748), Militärführer in hannoverschen Diensten, Stadtkommandant und Festungskommandant von Göttingen
 Johann Gottfried von Druchtleben (1656–1717), Generalmajor in Diensten des Hauses Braunschweig-Wolfenbüttel, Kommandierender General zu Hamburg
 Wilhelm Ludwig von Druchtleben († 1773), im Jahr 1753 Chef des Kurhannoverschen Infanterieregiments No. 3-B (1704), im Jahr 1758 Generalmajor